Maylandia — род лучепёрых рыб семейства цихловых, эндемик озера Малави в Восточной Африке. Рыбы этого рода принадлежат к группе Мбуна (жители скал).

Этот род выделен недавно из рода псевдотрофеусов (Pseudotropheus), поэтому до сих пор часто встречаются и старые названия видов. Иногда встречается другое название рода — Metriaclima.

Все виды этого рода являются относительно небольшими рыбами, меньше 20 см. Как и большинство цихловых озера Малави, рыбы этого рода инкубируют икру во рту. Многочисленные виды продают в качестве аквариумных рыб. Они привлекательны тем, что ярко окрашены и часто имеют ярко выраженный половой диморфизм. Как и многие другие цихловые они не подходят для начинающих аквариумистов и для небольших аквариумов.

Виды 
В настоящее время описывают 25 видов этого рода. Систематика настоящего рода нуждаются в широком исследовании.

Здесь приведены виды по FishBase (A Global Information System on Fishes).

 
 
 
  (en: Cobalt Zebra, Cobalt Blue Mbuna)
 
 
 
 
  (en:Red zebra, Esther Grant's Zebra)
 
  (en: William's mbuna, Ice Blue Zebra)
 
 
 
 
  (en: Kennyi Mbuna, Kenyi Mbuna, Lombardoi Mbuna)
 
 
 
 
 
 
 
 
  (en: Zebra mbuna)

Виды, иногда ранее относившиеся к Maylandia 
Здесь приведены виды по FishBase (A Global Information System on Fishes).

 , ранее Maylandia crabro
 , ранее Maylandia fainzilberi

Ссылки 
  Maylandia на сайте www.fishbase.org

Литература 
 
 

Цихловые
Рыбы Африки
Аквариумные рыбы